Theumer ist der Familienname folgender Personen:

 Daniela von Theumer (* 1962), deutsche Journalistin

 Susanne Theumer (geb. Susanne Berg; * 1975), deutsche Grafikerin 

Siehe auch:
 Teumer
 Deumer